Le Front roumain désigne, sur le territoire du Royaume de Roumanie et impliquant ses forces militaires :
 le Front roumain (1916-1918) de la Première Guerre mondiale, où s'affrontent d'une part les Empires centraux qui engagent les armées de la Bulgarie, de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de l'Allemagne, et d'autre part l'armée roumaine soutenue par l'armée impériale russe (jusqu'en ) et par la mission logistique française Berthelot ;
 le Front roumain (1944) de la Seconde Guerre mondiale, où s'affrontent :
 de  au , d'une part les forces de l'Axe, comprenant la Wehrmacht du Troisième Reich, des troupes de la Hongrie et le gros de l'Armée roumaine, et d'autre part l'Armée rouge soviétique et les deux divisions roumaines alliées « Tudor Vladimirescu » et « Horia-Cloșca-Crișan »;
 à partir du , d'une part les forces de l'Axe, soit trois armées Allemandes (,  et ) et deux Hongroises ( et ), et d'autre part l'Armée roumaine passée du côté des Alliés et l'Armée rouge soviétique (deuxième et troisième Front d'Ukraine).